Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Men“ beginnt.

Men 



 Men, Oberster der Künstler an den sehr großen Denkmälern des Königs während der Regierungszeit des Pharaonen Amenophis III. und IV.
 Men, Alexander Wladimirowitsch (1935–1990), russischer Geistlicher und Dissident